Бахер () — фамилия немецкого происхождения.

 Бахер, Вильгельм (1850—1913) — венгерский ориенталист, сын еврейского поэта Симона Бахера.
 Бахер, Рудольф (1862—1945) — австрийский художник и пластик.
  (1823—1891) — венгерский еврейский поэт.
  (1846—1908) — австрийский юрист и журналист.
  (1810—1889) — немецкий писатель.

Примечания